Леони́д Евреинов:
 Евреинов, Леонид Дмитриевич (1847—не ранее 1919) — генерал от инфантерии.
 Евреинов, Леонид Михайлович (1868—1921) — художник.